Со́ня:

 Соня — русское женское имя, ставшее популярным также в других странах. 
 Соня (род. 1971) — британская поп-певица.
 (1293) Соня — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 «Соня» — фильм 2006 года режиссёра Кирси Лииматайнен.

Животные 
 Сони — семейство грызунов.
 Колючие сони — семейство грызунов, родственное соням.
 Сумчатые сони — семейство сумчатых.
 Соня — одно из названий рыбы Nimbochromis livingstonii.

Реки 
 Соня — река в Даниловском районе Ярославской области, приток Кончи.
 Соня — река в Костромской области, приток Солды.
 Соня — река в Чухломском районе Костромской области, впадает в Чухломское озеро.

Персонажи 
 Соня — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 Соня Мармеладова — персонаж романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».
 Рыжая Соня — персонаж комиксов Marvel Comics и их экранизаций, женщина-воин Хайборейской эры.
 Соня Блейд — персонаж мира «Mortal Kombat».
 Соня Блю — персонаж Мира Тьмы.
 Соня из Рогатино — персонаж рассказа американского писателя Роберта Говарда «Тень Вальгары».
 «Умная собачка Соня» — мультфильм, а также его главный персонаж.